Ardagh ist der Name mehrerer Orte in der Republik Irland:
 Ardagh (Donegal) in der Grafschaft Donegal
 Ardagh (Limerick) in der Grafschaft Limerick
 Ardagh (Longford) in der Grafschaft Longford
 Ardagh (Mayo) in der Grafschaft Mayo

Ardagh bezeichnet:
 Ardagh (Stadt), eine Stadt in der iranischen Provinz Qazvin

Ardagh ist der Familienname folgender Personen:

 Philip Ardagh (* 1961), britischer Jugendbuchautor
 Seán Ardagh (1947–2016), irischer Politiker

Ardagh bezeichnet:
 Ardagh Group, europäischer Hersteller von Glas- und Metallverpackungen